Александр Баттенбергский (1823—1888) — принц Гессенский, основатель немецкого аристократического рода Баттенберг, российский генерал от кавалерии.
 Александр I Баттенбергский (1857—1893) — первый правитель независимой от османского господства Болгарии, российский генерал-лейтенант.

См. также 
 Баттенберги